Лас Ескобитас има више значења:

 Лас Ескобитас (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ескобитас (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику